Gemellus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Marcus Arrecinus Gemellus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Gemellus (19–37 oder 38), ein Sohn des jüngeren Drusus und der Livilla und somit ein Enkel des Tiberius
 Gemellus (Toreut), römischer Metallbildner, 1. Jahrhundert n. Chr.
 Gemellus (Stadtpräfekt), Freund des Libanios und Stadtpräfekt Konstantinopels